Lysidice är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Lamarck 1818. Lysidice ingår i familjen Eunicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Lysidice